James Hay kan syfta på bland andra:

* James Hay, 1:e earl av Carlisle (omkring 1580–1636), engelsk peer
 James Hay, 2:e earl av Carlisle (1612–1660), engelsk peer
 James Hay, 15:e earl av Erroll (1726–1778), skotsk peer
 James Hay (1856–1931), amerikansk representanthusledamot